„Morning Musume Zen Singles Coupling Collection“ е петият сборен албум на японската група Morning Musume издаден на 7 октомври 2009 година от Zetima Records. Албумът достига 9-а позиция в японската класацията за албуми.

Списък с песните

Диск 1 
 „Ai no Tane“ – 4:15
 „A Memory of Summer '98“ – 3:59
 „Tatoeba“ („For Instance“ (例えば)) – 4:05
 „Happy Night“ – 5:14
 „Never Forget“ – 4:36
 „Koi no Shihatsu Ressha“ (恋の始発列車) – 4:21
 „Wasurerannai“ (忘れらんない) – 4:48
 „21 Seiki“ („21st Century“ (21世紀)) – 4:50
 „Koi wa Rock n' Roll“ („Love is Rock n' Roll“ (恋はロケンロー, Koi wa Roken Rō)) – 5:08
 „Tsūgaku Ressha“ (通学列車) – 4:31
 „Akogare My Boy“ (あこがれ My Boy) – 5:29
 „Inspiration!“ (Insupirēshon (インスピレーション!)) – 4:18
 „Dekkai Uchū ni Ai ga Aru“ (でっかい宇宙に愛がある) – 5:58
 „Popcorn Love!“ (Poppukōn Rabu! (ポップコーンラブ!)) – 4:44

Диск 2 
 „Morning Coffee (2002 версия)“ – 4:32
 „Chotto Ikashita Pure Boy“ (ちょっとイカした Pure Boy) – 4:07
 „Jun Lover“ („Pure Lover“ (純LOVER)) – 4:38
 „Hōsekibako“ („Jewelry Box“ (宝石箱)) – 4:05
 „Never Forget (рок вер.)“ – 4:18
 „Namida ni wa Shitakunai“ (涙にはしたくない) – 4:06
 „Koi Ing“ („Loving“ (恋 ING)) – 5:24
 „Dekiru Onna“ (出来る女) – 3:14
 „Fine Emotion!“ (Fain Emōshon (ファインエモーション!!)) – 3:46
 „Ganbare Nippon Soccer Fight!“ (Ganbare Nippon Sakkā Faito! (がんばれ 日本 サッカー ファイト!)) – 4:04
 „Nebō desu. Date na no Ni...“ (Nebō desu. Dēto na no Ni... (寝坊です｡ デートなのに...)) – 4:48
 „Love & Peace! Hero ga Yattekita.“ (Rabu & Pīsu! Hīro ga Yattekita. (ラヴ & ピィ～ス!HEROがやって来たっ｡)) – 3:39
 „Nature is Good!“ – 3:09
 „Ai to Taiyō ni Tsutsumarete“ (愛と太陽に包まれて) – 5:02

Диск 3 
 Koi wa Hassō Do the Hustle! – 4:15
 Chance Chance Boogie (Chansu Chansu Bugi (チャンス チャンス ブギ)) – 2:51
 Watashi ga Tsuiteru (わたしがついてる｡) – 4:00
 Odore! Morning Curry („Dance! Morning Curry“ (踊れ! モーニングカレー, Odore! Mōningu Kare)) – 3:49
 Sayonara no Kawari Ni (サヨナラのかわりに) – 4:40
 Hand Made City – 4:46
 Please! Jiyū no Tobira (Please! 自由の扉) – 4:07
 Bon Kyu! Bon Kyu! Bomb Girl (ボン キュッ! ボン キュッ! BOMB GIRL) – 3:16
 „Sono Bamen de Bibiccha Ikenai Jan!“ (その場面でビビっちゃいけないじゃん!) – 4:36
 Romance (Romansu (ロマンス)) – 3:43
 Yowamushi („Coward“ (弱虫)) – 4:50
 3, 2, 1 Breakin' Out – 4:36
 Aki Urara (秋麗) – 4:07
 Subete wa Ai no Chikara (すべては愛の力) – 3:40

Албуми на Морнинг Мусуме
Музикални албуми от 2009 година